|-
| 151501 - || || 5 de maig de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 151502 - || || 6 de maig de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 151503 - || || 7 de maig de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 151504 - || || 30 de maig de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 151505 - || || 10 de juny de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 151506 - || || 11 de juny de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 151507 - || || 18 de juny de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 151508 - || || 13 de juliol de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 151509 - || || 14 de juliol de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 151510 - || || 15 de juliol de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 151511 - || || 6 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 151512 - || || 6 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 151513 - || || 5 d'agost de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 151514 - || || 8 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 151515 - || || 11 d'agost de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 151516 - || || 11 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 151517 - || || 15 d'agost de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 151518 - || || 14 d'agost de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 151519 - || || 30 d'agost de 2002 || Ametlla de Mar || Ametlla de Mar
|-
| 151520 - || || 1 de setembre de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 151521 - || || 4 de setembre de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 151522 - || || 4 de setembre de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 151523 - || || 5 de setembre de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 151524 - || || 5 de setembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 151525 - || || 5 de setembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 151526 - || || 5 de setembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 151527 - || || 3 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 151528 - || || 4 de setembre de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 151529 - || || 5 de setembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 151530 - || || 5 de setembre de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 151531 - || || 5 de setembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 151532 - || || 5 de setembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 151533 - || || 5 de setembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 151534 - || || 5 de setembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 151535 - || || 6 de setembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 151536 - || || 8 de setembre de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 151537 - || || 11 de setembre de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 151538 - || || 10 de setembre de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 151539 - || || 14 de setembre de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 151540 - || || 27 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 151541 - || || 27 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 151542 - || || 28 de setembre de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 151543 - || || 29 de setembre de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 151544 - || || 30 de setembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 151545 - || || 30 de setembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 151546 - || || 30 de setembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 151547 - || || 30 de setembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 151548 - || || 30 de setembre de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 151549 - || || 1 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 151550 - || || 1 d'octubre de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 151551 - || || 2 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 151552 - || || 2 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 151553 - || || 2 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 151554 - || || 2 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 151555 - || || 2 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 151556 - || || 2 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 151557 - || || 1 d'octubre de 2002 || Črni Vrh || Črni Vrh
|-
| 151558 - || || 1 d'octubre de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 151559 - || || 1 d'octubre de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 151560 - || || 2 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 151561 - || || 3 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 151562 - || || 4 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 151563 - || || 4 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 151564 - || || 2 d'octubre de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 151565 - || || 3 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 151566 - || || 3 d'octubre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 151567 - || || 4 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 151568 - || || 5 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 151569 - || || 4 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 151570 - || || 4 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 151571 - || || 7 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 151572 - || || 7 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 151573 - || || 8 d'octubre de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 151574 - || || 8 d'octubre de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 151575 - || || 8 d'octubre de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 151576 - || || 9 d'octubre de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 151577 - || || 9 d'octubre de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 151578 - || || 7 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 151579 - || || 9 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 151580 - || || 9 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 151581 - || || 10 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 151582 - || || 9 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 151583 - || || 10 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 151584 - || || 11 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 151585 - || || 28 d'octubre de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 151586 - || || 30 d'octubre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 151587 - || || 30 d'octubre de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 151588 - || || 29 d'octubre de 2002 || Fountain Hills || Fountain Hills
|-
| 151589 - || || 31 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 151590 - || || 29 d'octubre de 2002 || Apache Point || SDSS
|-
| 151591 - || || 1 de novembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 151592 - || || 1 de novembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 151593 - || || 5 de novembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 151594 - || || 5 de novembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 151595 - || || 5 de novembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 151596 - || || 5 de novembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 151597 - || || 2 de novembre de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 151598 - || || 4 de novembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 151599 - || || 5 de novembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 151600 - || || 4 de novembre de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
|}

1